

События 
 Консулы (на Западе) имп. Магненций и Гайсон; на Востоке продолжение консульства Сергия и Нигриниана.
 В тяжёлом сражении у Мурсы на реке Драве Констанций разгромил Магненция. Магненций отступил в Италию.
 351—359, 359—360, 361—367, 378—387 (350/1-386) — Епископ Иерусалима св. Кирилл (ок.315-387). Доктор Церкви.
 351—360 — Епископ Константинополя Македоний I (вторично).
 Восстание хуннов против Жань Миня при поддержке Муюна Цзюня. Поражение хуннов.
 351-352. Еврейское восстание против императора Констанция Галла в провинции Палестина. Восставшие разгромлены, основные еврейские города Галилеи разрушены.
 Сяньбийцы вторгаются во владения хуннов. Разгром хуннов.
 Тибето-тангуты образуют на территории провинций Хэнань и Шаньси государство Цянь-Цинь. Фу Цзянь I вступил на престол в империи Цинь.
 351—356 — Царь Цинь Фу Цзянь I.
 Китайское государство Поздняя Чжао завоевано царством Ранняя Янь.

Родились

Скончались 
Гаизон

См. также